Een verkeersweg:
 N104 (België)
 N104 (Frankrijk)
 N104a (Frankrijk)
 N-104 (Spanje)
 N104 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing